Rhiscosomides är ett släkte av mångfotingar. Rhiscosomides ingår i familjen Rhiscosomididae. 

Rhiscosomides är enda släktet i familjen Rhiscosomididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vinterdubbelfotingar
Rhiscosomides